Rebirth/REBIRTH (englisch für Wiedergeburt oder auch Renaissance) steht für:

 Rebirth (Album), Musikalbum der US-amerikanischen Sängerin Jennifer Lopez
 Rebirth (Angra), Musikalbum der brasilianischen Power-Metal-Band Angra
 Rebirth (Gackt), Musikalbum des japanischen Singer-Songwriters Gackt
 Rebirth (Jimmy Cliff), Musikalbum des jamaikanischen Reggaekünstlers Jimmy Cliff
 Rebirth (Lil Wayne), Musikalbum des US-amerikanischen Rappers Lil Wayne
 Rebirth (Pain), Musikalbum der schwedischen Metalband Pain
 X (Spieleserie)#X Rebirth, ein Computerspiel aus der Science-Fiction-Spielreihe X
 Rebirth (Film), ein US-amerikanischer von Netflix produzierter Film
 Rebirth, Originaltitel des Spielfilms Rebirth – Rache stirbt nie von Jean-Marc Minéo
 REBIRTH, (Regenerative Biology to Reconstructive Therapy), Exzellenzcluster an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
 ReBirth RB-338, ein Software-Synthesizer von Propellerhead Software
 DC Rebirth, Geschichten des Comicverlags DC Comics